Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 7. Wahlperiode von 1992 bis 1996.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1992
Malta, Parlamentsabgeordnete #1992